Лучшие бомбардиры чемпионата штата Рио-де-Жанейро — список лучших бомбардиров высшего дивизиона чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу, начиная с первого розыгрыша турнира в 1906 году. В некоторые сезоны турнир проводили несколько различных футбольных ассоциаций. В списке приведены все они.

Победители

По количеству титулов

Лучшие бомбардиры по количеству мячей

Лучшие бомбардиры по количеству титулов

Ссылки 
 Rio de Janeiro State - List of Champions

Лига Кариока
Футбольные награды